Песета может означать:
 Испанская песета — денежная единица Испании в 1869—2002 годах.
 Конвертируемая песета — денежная единица Испании, использовавшаяся в конце XX века для стабилизации курса испанской песеты.
 Андоррская песета — денежная единица Андорры, приравненная к испанской песете.
 Гвинейская песета — денежная единица Гвинеи в 1969—1975 годах.
 Сахарская песета — денежная единица Западной Сахары с 1990 года.
 Мексиканская песета — мексиканская серебряная монета, впервые выпущенная во второй половине XVIII века.